Le elezioni comunali in Puglia del 2010 si sono svolte il 28-29 marzo, con eventuale turno di ballottaggio l'11-12 aprile, in contemporanea con le elezioni amministrative nelle altre regioni italiane e le elezioni regionali.

Provincia di Bari

Acquaviva delle Fonti

Altamura

Mola di Bari

Valenzano

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Andria

Provincia di Brindisi

Ceglie Messapica

Latiano

Mesagne

Note

Puglia
2010